En Allemagne, Wettringen peut correspondre à :
 Wettringen, la commune de Bavière,
 Wettringen, la commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.